Marienheim steht für:

 Marienheim, ein Stadtteil von Neuburg an der Donau, Bayern
 Marienheim (Gemeinde Metnitz), Ortschaft der Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Marienheim (Gemeinde Gablitz), Ort bei Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Marienheim (Andelsbuch), Gebäude in Andelsbuch in Vorarlberg
 Marienheim Wiener Neustadt, Altersheim in Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Marienheim Lauffen, Kloster in Bad Ischl, Oberösterreich